

Geografia 
Tucson – città degli Stati Uniti d'America

Trasporti 
Hyundai Tucson – SUV della Hyundai Motor Company
USS Tucson – il nome di alcuni navi della United States Navy

Altro 
Tucson – film